Ebright ist der Familienname folgender Personen:

 Don H. Ebright (1902–1976), US-amerikanischer Bankier, Beamter und Politiker
 Thomas Ebright (1944–1997), ehemaligen Teambesitzer der Baltimore Skipjacks und Portland Pirates

Siehe auch:
 Ebright Azimuth